Гузар () — город, центр Гузарского района Кашкадарьинской области Узбекистана.

История 
Гузар был одним из важнейших городов Бухарского ханства. Статус города присвоен в 1977 году (до этого — кишлак). В Гузаре находится .

География 
Расположен к юго-востоку от Карши на реке , притоке реки Кашкадарья. В городе находится одноимённая железнодорожная станция — узел дорог на Карши, Китаб и Кумкурган.

Население

Промышленность 
В городе размещены предприятия лёгкой промышленности.

Спорт 
В Гузаре базируется футбольный клуб «Шуртан», в 2005—2013 и 2015—2017 годах выступавший в Высшей лиге Узбекистана.

Ссылки 

Населённые пункты Гузарского района
Города Кашкадарьинской области
Гузар